Les Urubus sont des vautours d'Amérique avec une tête qui ressemble à celle d'une poule. 

Les urubu à tête rouge sont des vautours qui vivent en Amérique. C'est un cousin de l'urubu noir et du condor : comme eux, il fait partie de la famille des cathartidés. Le terme provient de langues Amérindiennes.

Ses plumes sont de couleur brun foncé à noir, et sa tête, dépourvue de plumes, est rouge, d'où son nom. C'est un animal charognard, qui a un odorat très développé qui lui permet de détecter sa nourriture.

Alimentation 

Il se nourrit principalement de charognes, mais aussi de lapins, d'oiseaux (ibis, héron) et d'insectes.

Reproduction 
La femelle pond 2 œufs en moyenne. Les deux parents les couvent tour à tour et les œufs éclosent après 30 à 40 jours.

Liste des espèces 
Il existe quatre espèces d'urubus appartenant à deux genres :
 Urubu noir — Coragyps atratus (Bechstein, 1793)
 Urubu à tête rouge — Cathartes aura (Linnaeus, 1758)
 Urubu à tête jaune — Cathartes burrovianus (Cassin, 1845)
 Grand Urubu — Cathartes melambrotus (Wetmore, 1964)

Annexe

Nom d'oiseau ambigu